Rossano – miasto i gmina w południowych Włoszech

Osoby o tym nazwisku:
 Enza Rossano – włoska brydżystka
 Ewa Rossano – polska rzeźbiarka i malarka